een stad in de Filipijnse provincie Cebu, zie Talisay (Cebu)
een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental, zie Talisay (Negros Occidental)